Az 1952. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női távolugrás versenyszámát július 23-án rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női távolugrásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 24 döntőbe jutott távolugró közül három ugrás után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt július 23-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1952. évi nyári olimpiai játékokon